Мироманов:
 
 Мироманов, Даниил Александрович (род. 1997) — российский хоккеист.

 Мироманова, Алёна Борисовна — российская спортсменка (троёной прыжок, армрестлинг).
 Мироманова (Виноградова), Надежда Константиновна (род. 1958) — советская легкоатлетка, российский тренер.